Bowditch ist der Familienname folgender Personen:
 Brian Bowditch (* 1961), britischer Mathematiker
 Charles Pickering Bowditch (1842–1921), US-amerikanischer Geschäftsmann, Archäologe und Philanthrop
 Henry Pickering Bowditch (1840–1911), US-amerikanischer Physiologe
 Ian Bowditch (* 1939), australischer Fechter
 Kris Bowditch (* 1975), britischer Langstreckenläufer
 Nathaniel Bowditch (1773–1838), autodidaktischer Mathematiker, Astronom und Physiker
 Steve Bowditch (* 1955), australischer Squashspieler
 Tony Bowditch, nauruischer Leichtathlet

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Bowditch (North Carolina)

Physiologie:
 Bowditch-Effekt, Kraft-Frequenz-Beziehung

 Bowditch (Mondkrater)